Гао Баожун (; 920–960) — третій правитель Цзінані періоду п'яти династій і десяти держав.

Був сином і спадкоємцем Гао Цунхуея. Помер 960 року, після чого трон успадкував його брат Гао Баосюй, який фактично керував найважливішими державними справами за формального правління Гао Баожуна.

Примітки 

Правителі п'яти династій і десяти держав
Правителі X століття